St. Leo – comune della Florida
St. Leo – comune del Minnesota